Schleifton steht für folgende Intonationsphänomene:
 Schleifton (Limburgisch), Rheinische Schärfung oder , ein Tonakzent in den Limburgischen und Ripuarischen Sprachen
 Schleifton (Litauisch) ( oder ), ein Tonakzent in den Litauischen Sprachen